Овсянники — название населённых пунктов в России:

 Овсянники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Овсянники — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Овсянники — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.